Рейхсталер:
 Рейхсталер — германский рейхсталер
 Имперский рейхсталер — серебряная монета и денежная единица Священной Римской империи, узаконенная указом аугсбургского рейхстага 1566 года (чистый вес — 25,98 г серебра)
 Тирольский рейхсталер — австрийская серебряная монета, которая в соответствии с квентинской привилегией 1573 года была легче имперского рейхсталера на 1 квентхен ( лота, 3,654 г)
 Прусский (лёгкий) рейхсталер — прусская серебряная монета, чеканившаяся в соответствии с грауманской монетной стопой (чистый вес — 16,704 г серебра)
 Гамбургский банкоталер (счётный рейхсталер) — счётная денежная единица Гамбургского банка, эквивалентная стоимости чистого серебра в имперском рейхсталере (25,98 г)
 Рейксдальдер — нидерландский рейхсталер
 Лестер-рейксдальдер (лейцестердальдер) — разновидность рейксдальдера
 Рейксдальдер Соединённых провинций — разновидность рейксдальдера
 Арендрейксдальдер — разновидность рейксдальдера
 Серебряный дукат — обиходное название «рейксдальдер»
  гульдена — обиходное название «рейксдальдер»
 Рейксдальдер Нидерландской Индии
 Капский рейксдальдер — рейксдальдер Капской колонии
 Цейлонский рейксдальдер
 Риксдалер — шведский рейхсталер
 Ригсдалер
 Датский ригсдалер — датский рейхсталер
 Ригсбанкдалер — разновидность датского рейхсталера
 Гренландский ригсдалер
 Вест-индский ригсдалер — денежная единица датской Вест-Индии
  — норвежский рейхсталер
 Риксдоллар
 
 Капский риксдоллар
 Трансваальский риксдоллар — риксдоллар Южно-Африканской Республики (Трансвааля)

Рейхсталер